Даріус Поль Дассо (), нар. 13 січня 1882 — пом. 3 травня 1969, ім'я при народженні Даріус Поль Блох (фр. Darius Paul Bloch) — французький генерал.
 Марсель Дассо (t, 22 січня 1892 — 17 квітня 1986, Марсель Блок (фр. Marcel Bloch) — французький авіаконструктор.
 Серж Дассо (; нар. 4 квітня 1925) — впливовий французький бізнесмен.
 Олів'є Дассо (, 1951—2021) — французький депутат і мільярдер.